«Русское Слово» — популярний тижневик галицьких москвофілів, виходив у Львові у 1890—1914 роках. У 1900-х роках опанований Русскою Народною Партією, після її розколу 1909 — старорусинами. Редактор — І. Пелех.

«Русское Слово» — церковно-народний тижневик на Пряшівщині, виходив у Пряшеві у 1924—1938 роках язичіем. Видавець — І. Кізак. Головні редактори — С. Гойдич і І. Дюлай, з 1937 — Є. Гомичков. «Русское Слово» відстоювало права місцевого населення проти словакізації.

«Русское слово» — щоденна газета, виходила в Москві в 1895—1918 роках.
«Русское слово» — російський літературно-науковий місячник (Петербург, 1859—66)
«Русское слово» — газета А. Бродія, що видавалась двічі на тиждень в Ужгороді в 1940—1944 роках.

Джерела та література 
 Ясь О.В. Русское слово  //

Посилання 
 

Українські періодичні видання
Львівські історичні періодичні видання